The Times of Israel — израильская англоязычная онлайн-газета, выпускаемая с 2012 года. Она была основана журналистом Дэвидом Хоровицем и американским менеджером хедж-фонда Сетом Кларманом. Газета охватывает «события в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем еврейском мире». Наряду с оригинальным англоязычным сайтом, The Times имеет арабскую, французскую и персидскую версии.

Кроме публикации новостных сообщений и аналитических материалов, на сайте размещена блог-платформа с несколькими авторами.

В феврале 2014 года, спустя два года после основания, газета «The Times of Israel» объявила, что её читает 2 миллиона читателей. В 2017 году читательская аудитория увеличилась до 3,5 миллионов уникальных ежемесячных пользователей.

Известные авторы

Аналитики и журналисты 

 Хавив Реттиг Гур
 Ави Иссахаров

Академики, блогеры и общественные деятели 

 Наоми Хазан
 Ирвин Котлер
 Джордан Хофман
 Симха Якобовичи
 Яир Лапид
 Дов Липман
 Джошуа Муравчик
 Майкел Набиль Санад
 Шмуэль Роснер
 Бред Шнайдер
 Йосеф Шерман
 
 Sarah Tuttle-Singer
 Шмули Янкович

См. также 
 СМИ Израиля

Примечания 

Печатные издания, возникшие в 2012 году
Интернет-СМИ Израиля
Сайты, появившиеся в 2012 году
Сайты на английском языке
Страницы с непроверенными переводами